Караганда́ () — топоним и производные от него названия.

Населённые пункты

Казахстан 
 Караганда — село в Хобдинском районе Актюбинской области.
 Караганда — город, административный центр Карагандинской области.

Россия 
 Караганда — посёлок в Домбаровском районе Оренбургской области.

Транспорт 
  — грузовое морское судно (пароход).
  «Караганда» — грузовое морское судно (теплоход).

Прочее 
 «Караганда» — волейбольный клуб из одноимённого города.

См. также 
 Караганды (значения)
 Караган
 Карагана